Балто 2: В поисках волка () — американский полнометражный мультфильм 2002 года режиссёра Фила Вайнштейна. Продолжение мультфильма 1995 года «Балто». Мультфильм выпущен сразу на видео, без предварительного показа в кинотеатрах. В 2004 году вышла заключительная часть трилогии: «Балто 3: Крылья перемен».

Сюжет 
У Балто и Дженны рождаются шесть щенков. Пятеро — натуральные хаски, как и мать, а шестая, девочка Алу, очень похожа на волка. Вскоре все щенки нашли новых хозяев, и лишь «волчицу» никто не хочет брать, поэтому она остаётся жить с отцом. Лишь спустя год Балто рассказывает Алу, откуда у неё «волчьи корни» Шокированная признанием, Алу сбегает из дома, чтобы найти своё место в этом мире.

Тем временем Балто преследуют странные сны: во́рон и стая волков. И на следующий день после побега Алу, когда он отправляется её искать, ему встречаются эти странные создания: тот самый во́рон, хитрая лисица, насмехающиеся росомахи и разъярённый гризли, пропадающие бесследно.

Закадычные друзья Балто — Борис, Мак и Лак — не сопровождают пса в поисках, понимая, что для отца и дочери это нечто очень личное.

Тем временем Алу, найдя убежище в пещере, знакомится с мышкой-полёвкой Муру, который объясняет ей, что быть полуволком-полусобакой совсем не так уж и плохо. Вскоре отец и дочь воссоединяются, но Алу по-прежнему отказывается возвращаться домой. Балто вместе с ней отправляется в путешествие, ведомый тем самым вороном из снов. У Алу просыпаются необычные способности: например, она смогла прочесть мысли медведя-гризли, который собирался на них напасть.

Отец и дочь доходят до океана, где встречают стаю волков. Их вожак — старый Нава, владеющий магическим способностями, в частности, у него установлен контакт с загадочной белой волчицей Аниу. По его пророчеству, «скоро у стаи будет новый вожак: волк, не знающий, что он — волк». Все думают, что имеется в виду Балто. Однако, на власть претендует молодой волк Ниджу, поддерживаемый Нуком, Яком и Сумаком.

Наступает сезон миграции: волкам нужно отправляться на поиски пищи, и путь их лежит через широкое водное пространство, заполненное льдинами, и именно здесь происходит развязка — старый Нава не способен одолеть такую преграду, и Ниджу пользуется случаем, чтобы убить вожака и занять его место. Но в осуществлении этих планов ему мешает Алу, которая наконец-то находит своё место в жизни и становится новым вожаком стаи.

Балто возвращается в Ном, и по пути тот самый ворон превращается в Аниу — мать Балто.

Мультфильм заканчивается моментом, когда Балто прощается с Аниу.

Роли озвучивали и дублировали

Премьерный показ в разных странах 
 США — 19 февраля 2002
 Норвегия — 30 апреля 2002 (на Международном детском кинофестивале в Кристиансанде); 22 мая 2002 на DVD
 Аргентина — 16 июля 2002
 Япония — 22 ноября 2002
 Венгрия — 28 февраля 2003

Интересные факты 
 Rotten Tomatoes не смог оценить этот мультфильм, так как был подан лишь один (отрицательный) голос.
 В 2002 и 2003 годах мультфильм номинировался на две награды, и получил одну из них.
 При внимательном просмотре мультфильма можно подметить более полусотни ляпов: ошибок прорисовки, фактических несоответствий, ошибок аудио/видео-ряда и пр.

См. также 
 WolfQuest — компьютерная игра-симулятор 2007 года.

Примечания

Комментарии

Ссылки 

 О трилогии «Балто» на сайте ''animationsource.org

Мультфильмы США 2002 года
Балто
Мультфильмы о собаках
Мультфильмы о волках
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Мультфильмы Universal Pictures
Сиквелы мультфильмов
Рисованные мультфильмы США 2000-х годов
Полнометражные мультфильмы США